Карпас Мойсей Юдович (1852 — травень, †1917 ) — власник «Товариства кам'яновугільних та залізних рудників Півдня Росії»
 Карпас - півострів